Вернуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вернуа на сайті французького Національного інституту географії
 Вернуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вернуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вернуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вернуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна